Gravel and Tar Classic La Femme 2021 var den 3. udgave af det newzealandske cykelløb Gravel and Tar Classic La Femme. Det godt 86 km lange linjeløb blev kørt i regionen Manawatu-Wanganui den 23. januar 2021 med start på Manchester Square i Feilding, og sluttede ved Memorial Park i Palmerston North. Rytterne skulle undervejs igennem længere sektorer med grusvej.

Olivia Ray som repræsenterede det newzealandske landshold vandt løbet to sekunder foran holdkammerat Sharlotte Lucas.

Resultat

Se også 
 Gravel and Tar Classic 2021

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's Road World Rankings 2021